Трент Димас () — американский гимнаст, Олимпийский чемпион.

Димас стал членом национальной сборной США среди юниоров в возрасте 13 лет, сборной США — в возрасте 15 лет. Учился в университете Небраски , где был членом команды по мужской гимнастике. Оставил очную форму образования в надежде войти в американскую олимпийскую команду.

Спортивная карьера 
Принимал участие в соревнованиях национального и международного уровней. Выступал на Играх доброй воли (командное серебро), на Панамериканских играх (бронза), выиграл американский Кубок (АА), став чемпионом на брусьях и перекладине.

На летних Олимпийских играх 1992 в Барселоне выступал во всех шести мужских соревнованиях, где получил золотую медаль на перекладине. Это был второй случай, когда американские гимнасты, мужчины или женщины, завоевавшие золотую медаль на Олимпийских играх, тренировались за пределами США. Ранее это был Фрэнк Криз (Frank Kriz), выигрывавший на Летних Олимпийских играх в Париже в 1924 году).

Выступления Трента Димаса на Олимпийских играх в 1992 году:

Образование 
После окончания спортивной карьеры в 1992 году Димас закончил Колумбийский университет — факультет общих исследований, получив степень бакалавра политических наук. В настоящее время находится на пенсии.

Примечания 

Гимнасты США
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1992 года
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Школы общеобразовательных предметов Колумбийского университета